Кузнецов, Юрий Александрович (род. 1946) — советский и российский актёр.
 Кузнецов, Юрий Александрович (1935—2016) — российский советский учёный, генеральный конструктор радиолокационных систем ПВО.